Agente Secreto X-9, personagem de quadrinhos criado por Dashiell Hammett e Alex Raymond
 Secret Agent X-9 (1937), seriado
 Secret Agent X-9 (1945), seriado

Desambiguação